

Onomastica 
 Tomek – nome proprio di persona maschile polacco, ipocoristico di Tommaso

Persone 
 Ellen Tomek – canoista statunitense
 Erich Tomek – sceneggiatore e produttore cinematografico austriaco
 Martin Tomek – calciatore ceco
 Otto Tomek – giornalista austriaco
 Tomáš Tomek – hockeista su ghiaccio slovacco
 Václav Vladivoj Tomek – storico austriaco